Friedland kan henvise til:

 Rusland
 Pravdinsk – en by i Kaliningrad-regionen i Rusland, tidligere i Østpreussen under det tyske navn Friedland

 Tyskland
 Friedland (Mecklenburg) – by i forbundslandet Mecklenburg-Vorpommern
 Friedland (Niederlausitz) – by i Landkreis Oder-Spree i forbundslandet Brandenburg
 Friedland (Niedersachsen) – kommune i Landkreis Göttingen i forbundslandet Niedersachsen

Tjekkiet

 Hertugdømmet Friedland, et historisk (1627 - 1634) hertugdømme i Bøhmen.